

Cinema e televisione 
La Primula Rossa (The Scarlet Pimpernel) – film del 1934 diretto da Harold Young
La primula rossa (The Scarlet Pimpernel) – film TV del 1982 diretto da Clive Donner
La primula rossa (The Scarlet Pimpernel) – miniserie televisiva britannica del 1999

Letteratura 
La Primula Rossa (The Scarlet Pimpernel) – romanzo del 1905 di Emma Orczy

Musica 
La primula rossa – album del 1990 degli Underground Life

Pagine correlate 
The Scarlet Pimpernel